Tetraphyllidea är en ordning av plattmaskar. Tetraphyllidea ingår i klassen Cestoda, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Tetraphyllidea 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Tetraphyllidea